Krun est une grande région de faible albédo (qui apparaît donc sombre) qui s'étend le long de l'équateur de Pluton. Elle est située à l'est de la région Tombaugh, le « cœur » de Pluton, à l'opposé de la région sombre nommée Cthulhu.

Note 
Pour le moment ce nom n'a pas été entériné par l'IAU et pourrait être modifié.

Références 

Macula sur Pluton